Сквер имени Маршала Г. К. Жукова (также — Парк имени Г. К. Жукова) — мемориальный сквер Великой Отечественной войны в микрорайоне Солнечный города Стерлитамака. Входит в селитебно-рекреационную зону города.

Ограничен улицами Имая Насыри, Курчатова, проспектом Октября. В непосредственной близости расположен Городской Дворец культуры (бывший ДК «СК»).

История 
Открыт в 2000 году по инициативе Совета ветеранов города Стерлитамака.

В 2016 году установлен самый крупный в Башкортостане памятник пограничникам скульптора С. Позднякова. Осенью 2018 года посажены кедровые сосны.

Архитектура 
В сквере расположен монумент со списком уроженцев и жителей города Стерлитамака, погибших при участии в Великой Отечественной войне, а также бюсты уроженцев, получивших звания Героев Советского Союза, и бюст Маршала Г. К. Жукова. На территории сквера есть Аллея Славы — мемориальная доска со списком жителей города, награждённых званием Героя Социалистического Труда.

Галерея

Примечания 

География Стерлитамака
Достопримечательности Стерлитамака
Появились в 2000 году в России
Объекты, названные в честь Георгия Жукова
Сады и парки Башкортостана
Скверы России